Trupe steht für:
 Trupe (Lilienthal), ein Ortsteil der Gemeinde Lilienthal in Niedersachsen

Trupe ist der Familienname folgender Personen:
 Hinrich von der Trupe (14./15. Jh.), Ratsherr in Bremen
 Johann von der Trupe († 1533), Bürgermeister in Bremen

Siehe auch:
 Truppe